Strathaus oder Schulte-Strathaus  ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Strathaus (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Ernst Schulte Strathaus (1881–1968), deutscher Literaturhistoriker und NSDAP-Kulturfunktionär
 Ildefons Schulte Strathaus (1887–1971), deutscher Benediktinerabt
 Ludwig Schulte Strathaus (1913–2012), deutscher Redakteur und Historiker
 Ulrich Schulte-Strathaus  (* 1953), deutscher Generalsekretär des Verbandes europäischer Fluggesellschaften
 Stefanie Schulte Strathaus (* 1969), deutsche Filmkuratorin
 Theodor Schulte Strathaus (1899–1984), deutscher Verleger und Maler